Александр Кретов:
 Кретов, Александр Владимирович (род. 1972) — российский предприниматель, менеджер и политический деятель.
 Кретов, Александр Фёдорович (1918—1942) — советский политрук, Герой Советского Союза.